«После наступления темноты, моя дорогая» (другое название «Когда стемнеет, моя дорогая», ) — американская криминальная драма режиссёра Джеймса Фоули по одноимённому роману Джима Томпсона (1955). Премьера фильма состоялась 17 мая 1990 года на киноярмарке в Каннах. Участник кинофестиваля в Торонто (11 сентября 1990).

Сюжет 
Бывший боксёр Кевин Коллинз по прозвищу «Малыш» сбегает из больницы для душевнобольных. Однажды он знакомится с вдовой Фэй Андерсон, которая просит его помочь в восстановлении заброшенного поместья, оставшегося от её покойного мужа. Бывший частный детектив Гарретт Стокер по прозвищу «Дядюшка Бад» предлагает похитить одного богатого наследника ради выкупа. Кевину предстоит выбор между преданностью и правопорядочностью.

В ролях 
 Джейсон Патрик — Кевин «Малыш» Коллинз
 Рэйчел Уорд — Фэй Андерсон
 Брюс Дерн — Гарретт «Дядюшка Бад» Стокер
 Рокки Джордани — Берт
 Том Вагнер — продавец
 Майк Хэгерти — водитель грузовика
 Джеймс Э. Бауэн-мл. — второй шофёр
 Джордж Дикерсон — доктор Голдман
 Наполеон Уоллс — рефери
 Кори Кэрриер — Джек
 Джинни Мур — Нэнни
 Джеймс Коттон — Чарли
 Бёрк Бёрнс — полицейский

Съёмочная группа 
 Режиссёр-постановщик: Джеймс Фоули
 Сценаристы: Роберт Редлин, Джеймс Фоули
 Продюсеры: Кэри Брокау, Роберт Редлин, Рик Кидни
 Оператор: Марк Пламмер
 Композитор: Морис Жарр
 Монтажёр: Говард Э. Смит
 Художник-постановщик: Дэвид Брисбен
 Художник по костюмам: Хоуп Ханафин
 Гримёры: Фелисити Бауринг, Кен Диас
 Звукорежиссёр: Ли Хаксолл
 Спецэффекты: Гэри Цинк
 Визуальные эффекты: Брайан Джокам

Ссылки 
 
 
 
 

Фильмы-драмы США
Экранизации произведений Джима Томпсона
Неонуар
Фильмы США 1990 года